Педроса-дель-Принсипе ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 28,411 км². Население — 172 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса